Клатрус (Clathrus) — рід грибів родини веселкові (Phallaceae). Назва вперше опублікована 1753 року.

Класифікація 
До роду Clathrus відносять 86 видів:

Примітки

Джерела 
 Linnaeus, C. 1753. Species Plantarum. — P.1179

Роди грибів
Веселкові